Chalas ist der Familienname folgender Personen:

 Fany Chalas (* 1993), dominikanische Leichtathletin
 Jaroslav Chalas (* 1992), slowakischer Radsportler
 Juan Chalas (* 1956), dominikanischer Judoka